Юридична школа університету Сучжоу — одна з найстаріших юридичних шкіл Тайваню. Школа є частиною Університету Сучжоу. Користується високою репутацією «Чаоян на півночі, Сучжоу на півдні» серед китайських юридичних шкіл. Він присвячений юридичній освіті, національному законодавству та англо-американському праву. Це перша школа порівняльного права в Азії, яка активно розвиває порівняльне право та навчає спеціалістів з міжнародного права.

Історія 
Університет Сучжоу був заснований в 1900 році в Су Чоу (нині Сучжоу), материковий Китай. Школа порівняльного права університету, як перша сучасна юридична школа в Китаї, пізніше була заснована в 1915 році на Шанхайській дорозі Куньшань, починаючи з юридичного факультету. У 1927 році він змінив свою назву на юридичний факультет і почав присвячуватись освіті професійного права. Його навчальна програма приймає як національне, так і загальне право, і вона позитивно розвиває таланти порівняльного права та міжнародного права. Це єдиний коледж у Китаї, який систематично викладає англо-американське право поза китайським законодавством. Одна з найвідоміших юридичних шкіл в Китаї, перша школа порівняльного права в Азії, відома як одна з найкращих шкіл порівняльного права у світі, і вона сприяє підготовці талантів у порівняльному праві та міжнародному праві. З 1930-х до 1990-х років у Міжнародному суді працювало в цілому шість китайських суддів. Починаючи з Гу Вейцзюня і до 1997 року Лі Хаопей, суддя Міжнародного кримінального трибуналу ООН за колишньою Югославією, був професором та випускником юридичної школи в Суху 20 століття в Азії. Під час громадянської війни в Китаї університет був змушений обмежити свою діяльність разом з багатьма іншими академічними інститутами. Юридична школа стала першою школою, відновленою після офіційного переїзду університету на Тайвань у 1954 р. У 1969 р. Міністерство освіти затвердило відновлення цілої університетської системи, яка є «приватним університетом Сучжоу» з вільними мистецтвами, юридичний та бізнес-коледж. Після реставрації на Тайвані він продовжив свою сувору традицію та найняв хороших професорів. Для виховання сучасних юристів з міжнародним світоглядом, він урізноманітнює свою навчальну програму, як обмін на борту, та безліч виступів міжнародного права, а особливо цілорічну лекцію міжнародного права тощо. Метою створення всіх цих систем є підвищення якості юридичної професійної освіти. У 1972 році юридична школа переїхала в нову семиповерхову будівлю з кондиціонером у центрі Тайбея. Ці квартали діляться з Вищою школою економіки та Комерційною школою. Будівля стратегічно розташована поблизу Адміністрації Президента та судового та законодавчого урядового комплексу.

У 2015 році Школа права проводить річне святкування сторіччя, що робить її однією з найстаріших юридичних шкіл на Тайвані.

Кафедра права 
У 1954 році на Тайвані було відновлено юридичну школу Університету Сучжоу з кафедрою права. Потім у 1971 р. було офіційно створено Інститут права, і колишній секретар закону ООН Лян Шулі був призначений першим директором того ж року, юридичний факультет університетського факультету був розділений на дві групи: Група судової практики та Група порівняльного права. Для того, щоб задовольнити потреби суспільства, того ж року було створено Департамент вечірньої освіти для підготовки молоді. У 81-му навчальному році було скасовано Групу судового впровадження та Групу порівняльного права та відновлено початкову систему. Змінено групову систему. На третьому курсі університету він був розділений на Групу публічного права, Групу цивільного та комерційного права та Міжнародну юридичну групу, щоб студенти могли пройти курси за вибором, з розвитком його різноманітної діяльності. У 1992 році університетський факультет скасував груповий курс і відповів на систему негрупової реєстрації.

Спадщина педагогіки 
Коли була створена Юридична школа Університету Сучжоу, звичайний курс був 3 години, з 16:30 до 19:30 на день, щопонеділка по п'ятницю. З одного боку, заради зручності сумісництв та суддів, з іншого боку, студенти можуть виконувати роботу за сумісництвом, щоб утримувати себе протягом дня. Для того, щоб переконатись, що студент повністю оцінив основний правовий режим і базову теорію у світі, і виховав цінне покоління, яке може зробити значний внесок для Китаю в цій галузі, школа вирішила створити курси: загальне право, англо-американське право та китайське законодавство одночасно; тим часом студенти можуть порівнювати відмінності між трьома правовими системами і в подальшому навчитися використовувати різні правові системи в кожному конкретному випадку чи політиці. Завдяки цьому студенти мають більше сил в інтернаціоналізованому світі, ніж студенти будь-якої іншої юридичної школи, і можуть легко змінювати свої способи мислення.

Протягом 1920 року, хоча 1927 року, більшість курсів викладалися англійською мовою, лише деякі курси, що стосувались китайської правової системи, викладалися китайською. Раніше після встановлення юридичної школи те, що вивчав студент, було традиційним методом викладання китайської мови - читанням та декламуванням, але після 1923 року школа почала застосовувати справжній метод викладання справи, замість попереднього методу для узгодження з англо-американським законодавством. З метою повного сприяння інтернаціоналізації та диверсифікації правових досліджень в 1994 та 1995 рр. Були створені Континентальний центр правових даних, Міжнародний центр даних про авіаційне та космічне право та Центр даних права моря. Юридичні академічні та практичні семінари були створені проводиться з 1992 року за такими темами, як порівняння правових систем Тайванської протоки, міжнародне фінансове право, міжнародне авіаційне та космічне право, цивільне та комерційне фінансово-економічне право, конституційне адміністративне право, кримінальне право та звичаєве законодавство етнічних меншин. Юридичні журнали та збірники дисертацій, що містять китайські та англійські юридичні наукові праці, стали зразком для прогресу в навчанні.

У відповідь на диверсифікований розвиток суспільства та потребу в юридичних фахівцях навчання вже не обмежується традиційною юридичною освітою. Зростаюча міжнародна взаємодія та різноманітність соціального розвитку не тільки покращили правову систему, а також економічний розвиток країни, в наш час люди потребують не лише юридичних працівників та юристів, вони також потребують всіляких юридичних послуг. Кафедра права забезпечує різні професійні курси, включаючи господарське право, публічне право, кримінальне право, англо-американське право, міжнародне право, фінансове право, фундаментальне право та інші суміжні теми. Курси наголошують як на цивільному, так і на англо-американському праві, забезпечуючи студентам динамічне навчальне середовище та велику освіту для підвищення конкурентоспроможності студентів.

Навчальна програма 
Юридична школа Сучжоу пропонує студентам різноманітні та міжнародні курси. Протягом п'ятирічного юридичного навчання студенти повинні пройти обов'язкові курси на 135 кредитів та курси за вибором на 34 кредити. На відміну від інших юридичних шкіл Тайваню, які зосереджуються на вітчизняному юридичному навчанні, юридична школа Сучжоу дотримується своєї історії викладання, яка вважає викладання цивільного права та загального права однаково важливою. На обов'язкових курсах 135 кредитів, загальноправові курси, такі як Вступ до американської правової системи (4 кредити, для першокурсників), деліктні злочини (6 кредитів, для другокурсників), контракти (6 кредитів, для молодших курсів), кримінальне право (4 кредити, для старших) та конституційне право (4 кредити, для старших) зайняли 28 кредитів, що робить себе відомим не лише на Тайвані, але і в материковому Китаї, навіть в Азії.

Друга спеціальність юридичної школи 
Загальний кредит становить 20, а обов’язковими предметами є цивільне право (три кредити), кримінальне право (три кредити) та Конституція Китайської Республіки (два кредити). Предмети, що обираються, включають шість предметів: Фінансова правоздатність: оборотне право (два кредити), правозастосовче право (два кредити), ділові та загальні адміністративні навички: ознайомлення з правом (два кредити), адміністративне право (два кредити), дипломатична та консульська компетенція: міжнародне публічне право (два кредити) та міжнародне приватне право (два кредити). Кваліфікація на вибір є необхідною щонайменше з двох предметів. Якщо студент накопичив 12 кредитів, студент може отримати другу кваліфікацію за спеціальністю.

Магістерська програма 
Магістерська програма юридичної школи університету Сучжоу щороку залучає студентів до вступу. Програма розподілена на сім напрямків для студентів, які можуть продовжувати навчання в юридичному секторі, включаючи публічне право, кримінальне право, цивільне та комерційне право, міжнародне право, економічне та фінансове право, податкове та податкове право та науково-технічне право. У 2001 році юридична школа Університету Сучжоу ініціювала «Магістерську програму права». Клас відкритий лише для тих, хто займається іншими сферами, окрім права, і має принаймні три роки досвіду роботи. Після закінчення магістратури студенти не лише мають оригінальну професію, а й мають юридичні професійні знання, що дозволить їм отримати більше можливостей для працевлаштування.

Викладачі та випускники 
Визнана сильними викладачами та співробітниками, що мають академічний досвід як у галузі цивільного права, так і в системах загального права, школа набирає штатних викладачів та випускників, які закінчують всесвітньо відомі юридичні школи, такі як Ренмінський університет Китаю, Гарвардська юридична школа, юридична школа Університету Каліфорнії (Берклі), Юридична школа Пенсільванії, Юридична школа Віргінії, Юридична школа Дюка, Мічиганська юридична школа, Мюнхенський університет, Університет Осаки, більшість із них отримали вищі юридичні ступені, такі як LL.M., JD, SJD (JSD) та кандидат наук. Сьогодні серед випускників юридичної професії, вигідних своїй репутації та розташуванню, є судді Конституційного суду, Генеральний прокурор Верховної прокуратури, генеральний директор (керуючий партнер) найбільшої юридичної фірми на Тайвані та наукові кола.

Центр міста Тайбей

Столітня статуя богині 
«Коли статуя відкривається і починається виставка історії школи, вона символізує спадщину, яку ми успадковуємо і передаємо», - сказав декан юридичної школи Університету Сучжоу, Чіа-Інь Хуан, «на відміну від богині з зав'язаними очима Юстиції Західної культури, зображена із книгою закону та мечем у руках, статуя тут має дві сфери та має східні риси обличчя. Це не тільки демонструє відмінні риси Сучжоу, але також демонструє справедливість та новаторство. Тим часом він дарує Школу права у значенні спадщини, і ми сподіваємось, що наступне століття буде набагато благословеннішим ».

Регіональні рекорди Jessup Moot Court 
Команда Jessup Moot Court юридичної школи університету Сучжоу виграла десять регіональних чемпіонатів і представляла Тайвань у міжнародному турі з 1999 року.

Юридична школа та естрадна культура 
Електронний намет, розташований на першому поверсі юридичного факультету університету Сучжоу, також є привабливою особливістю. Цікавий текст, що прокручується, часто змінюється з часом і поєднує поточні події із заохоченнями студентів, наприклад, «Чемпіонат світу з футболу ФІФА - це Бразилії, проте випускний іспит - це ваш». Тому зазвичай бачать, як студенти зупиняються, щоб спостерігати за прокручуваним текстом з великою посмішкою на обличчі.

Примітки

Посилання 

Навчальні заклади, засновані 1900